Jambudipa (Cisarua), een plaats in Indonesië
Jambudipa (Warungkondang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing